Malling (Denemarken)
 Malling (parochie)
 Malling (Frankrijk)